Col termine spezie si indicano genericamente alcune sostanze di origine vegetale che vengono usate per aromatizzare e insaporire cibi e bevande, e, specialmente in passato, usate anche in medicina e in farmacia. La parola è "spezie" anche al singolare (deriva da "specie"), ma nell'uso familiare è diffusa anche la forma "spezia".

Molte di queste sostanze hanno anche altri usi, ad esempio per la preservazione del cibo, in rituali religiosi, cosmesi o profumeria. 
Ad esempio, la curcuma è usata anche nell'ayurveda; la liquirizia ha proprietà officinali; l'aglio viene usato come vegetale nella cucina.

Storia 

Le spezie hanno avuto un ruolo importante nella storia sin dalla loro scoperta.

In epoca antica l'uso delle spezie era ampiamente diffuso tra gli Egizi, già intorno al 2600 a.C. venivano forniti agli operai impiegati nella costruzione della piramide di Cheope dei cibi speziati, lo scopo era quello di mantenere le maestranze in forze, si pensava infatti che l'aggiunta di spezie proteggesse dalle epidemie. Nel papiro Ebers (redatto intorno al XVI secolo a.C.) sono descritti numerosi rimedi a base di erbe aromatiche e spezie e fra i ritrovamenti archeologici vi sono tracce di anice, fieno greco, cardamomo, cassia, cumino, aneto e zafferano. Già in quest'epoca la gran parte delle spezie proveniva dall'India.

Nel mondo antico e medievale erano tra i prodotti di maggior valore, che da soli giustificavano l'apertura di nuove rotte commerciali.
Ad esempio, nella Genesi (Antico Testamento), Giuseppe viene venduto in schiavitù dai suoi fratelli a mercanti di spezie. Nel poema biblico Cantico dei cantici, il narratore compara la sua amata con diverse spezie. Questo è indicativo della grande importanza assunta da questi prodotti sin dai tempi più antichi.

Nel Medioevo le repubbliche marinare di Amalfi, Venezia, Gaeta, Pisa, Ancona e Ragusa svolsero un ruolo di primo piano nel commercio delle spezie, dall'Oriente all'Europa.

Dopo la caduta di Costantinopoli nelle mani dei turchi (1453) e la conseguente interruzione della via commerciale che collegava l'Europa con l'Oriente passando per le città marinare italiane, per procurarsi le spezie gli europei si misero alla ricerca di vie alternative. Fu questo il motivo principale per cui il navigatore portoghese Vasco da Gama aprì la rotta per l'India, e fu anche uno dei motivi che spinsero Cristoforo Colombo a cercare una rotta rapida e sicura per le Indie. Colombo cercò finanziatori attratti dalla possibilità di avere nuove spezie da commerciare.

Prezzo
Il prezzo delle spezie varia considerevolmente a seconda della disponibilità della materia prima e delle modalità di raccolta. La spezie più costosa in assoluto è generalmente considerata lo zafferano, che, in virtù delle difficoltose modalità di raccolta, può arrivare a costare tra  e  Euro al chilo. Altre spezie considerate come costose sono la vaniglia, il cardamomo e la cannella. Il pepe è stato storicamente una spezie costosa, ma la diffusione della sua coltivazione tra Asia e America ne ha determinato un ridimensionamento del prezzo.

Spezie in polvere
Spesso le spezie vengono macinate e commercializzate in polvere. Tuttavia in questo caso esse possono essere diluite con altre piante simili ma senza sapore, per diminuirne il prezzo: è il caso dell'origano al quale in Turchia viene aggiunto il sommacco e in Francia viene ulteriormente diluito con foglie giovani di ulivo. Talvolta le spezie in polvere possono contenere impurità di vario tipo, come frammenti di metallo della mola usata per macinarle, che con l'uso si può rompere; animaletti vari che rimangono intrappolati nella spezie; escrementi degli animaletti e dei topi; muffe dovute all'umidità; coloranti velenosi, come il rosso Sudan nel peperoncino dell'India e nella curcuma dell'India. Nel caso del pepe, esso può contenere pepe esausto insapore e scarto dell'estrazione dell'essenza.

Elenco di spezie

Utilizzate prevalentemente essiccate 
Alpinia officinarum e Alpinia galanga
Aneto
Anice stellato
Anice verde 
Annatto
Cannella o cinnamomo
Cardamomo (cardamomo nero, cardamomo verde)
Cartamo o zafferanone
Carum ajowan o Radhuni
Carvi o cumino dei prati
Chiodi di garofano
Coriandolo
Cubebe
Cumino nero
Cumino romano
Curcuma
Fieno greco o trigonella
Ginepro
Liquirizia
Limetta essiccata
Macis
Nigella anche detta erroneamente cumino nero
Noce moscata
Paprica
Pepe lungo
Pepe rosa
Pepe di Sichuan o fiore di pepe
Peperoncino
Pimento o pepe garofanato
Piper nigrum (secondo la lavorazione pepe nero, pepe bianco, pepe verde)
Semi di finocchio
Semi di papavero
Senape (senape nera, senape bianca, senape bruna, senape selvatica)
Sesamo (sesamo bianco, sesamo nero)
Sommacco
Tamarindo
Vaniglia
Zafferano
Zenzero

Utilizzate prevalentemente fresche 
Acetosa
Aglio
Alloro
Aneto
Basilico
Calamo aromatico
Calendula officinalis
Cappero
Cerfoglio
Cipolla
Dragoncello o estragone
Erba cipollina
Finocchio
Ginepro
Issopo
Lavanda
Levistico
Maggiorana
Melissa
Menta
Mentuccia o nepitella
Mirto
Origano
Porcellana
Porro
Prezzemolo
Rafano
Rosmarino
Salvia
Santoreggia
Scalogno
Sedano
Senape
Tanacetum balsamita o erba di san Pietro o erba di santa Maria
Timo

Miscele di spezie 
Baharat
Berberé
Cajun
Creola (miscela tradizionale di pepe bianco, pepe nero, pepe verde, pepe rosa e pimento)
Curry 
Dukkah
Garam masala
Hua jiao yan
Kebsa
Málà
Mitmita
Panch Puran
Ras el hanout
Shichimi togarashi
Tabel
Taklia
Tamaro
Za'atar

Condimenti derivati da spezie 
Mostarda
Tabasco
Tahina 
Salsa Worcester
Senape
Wasabi

Note

Bibliografia 
 
 Jack Turner, Spice: the history of a temptation, HarperCollins, 2004

Voci correlate 
Rotta delle spezie
Muda
erbe aromatiche

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
  Un articolo sulle funzioni antibatteriche delle spezie
  Uno studio sull'efficacia delle spezie nell'eliminazione dell'Escherichia Coli
  Enciclopedia delle spezie